

Мехниці — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства
 Мехниці — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства